Mustafa (o Mustapha, o Mustafà o altre varianti) può riferirsi a:

Geografia
 Azerbaigian
 Mustapha – villaggio del distretto di Saatlı

Musica
 Mustapha – opera comica di Jacques Féréol Mazas
 Mustapha – singolo dei Queen, estratto dall'album Jazz
 Mustapha – canzone di Bob Azzam
 Mustapha – brano musicale interpretato dal Quartetto Cetra

Onomastica
 Mustafa – nome proprio di persona arabo e turco maschile

Persone

Nome
Capi di Stato
 Mustafa I (1600-1639), sultano dell'Impero ottomano dal 1617 al 1618
 Mustafa II (1664-1703), sultano dell'Impero ottomano dal 1695 al 1703
 Mustafa III (1717-1774), sultano dell'Impero ottomano dal 1757 al 1774
 Mustafa IV (1779-1808), sultano dell'Impero ottomano dal 1807 al 1808
 Mustafa Kemal Atatürk (1880-1938), fondatore e primo presidente della Repubblica Turca
 Mustafa ibn Mahmud (1786-1837), bey di Tunisi dal 1835 alla sua morte
 Mustafa Ould Salek (nato nel 1936), presidente della Mauritania dal 1978 al 1979

Gran visir dell'Impero ottomano
 Koca Mustafa Pascià, gran vizir dal 1511 al 1512
 Lala Kara Mustafa Pascià, gran vizir nel 1580
 Kemankeş Kara Mustafa Pascià, gran vizir dal 1638 al 1644
 İpşiri Mustafa Pascià, gran vizir dal 1654 al 1655
 Zurnazen Mustafa Pascià, gran vizir nel 1656
 Merzifonlu Kara Mustafa Pascià, gran vizir dal 1676 al 1683
 Bekri Mustafa Pascià, gran vizir dal 1688 al 1689
 Köprülü Fazıl Mustafa Pascià, gran vizir dal 1689 al 1691
 Bozoklu Mustafa Pascià, gran vizir dal 1693 al 1694
 Daltaban Mustafa Pascià, gran vizir dal 1702 al 1703
 Köse Bahir Mustafa Pascià, gran vizir dal 1752 al 1755, nel 1756, dal 1763 al 1765 (3 incarichi)
 Çelebi Mustafa Pascià, gran vizir dal 1807 al 1808
 Alemdar Mustafa Pascià o Mustapha Beiraktar, gran vizir nel 1808
 Koca Mustafa Reşid Pascià, gran vizir dal 1846 al 1852, dal 1854 al 1855, dal 1856 al 1857, dal 1857 al 1858 (6 incarichi)
 Giritli Mustafa Naili Pascià, gran vizir dal 1853 al 1854, nel 1857 (2 incarichi)

Variante Mostafa
 Amr Mostafa – cantante e compositore egiziano
 Ahmed Mostafa – calciatore egiziano
 Hassan Mostafa – calciatore egiziano
 Tarek Mostafa – calciatore egiziano

Variante Moustafa
 Hisham Talaat Moustafa – uomo d'affari egiziano
 Ibrahim Moustafa – lottatore di wrestling egiziano
 Tamer Moustafa – cestista egiziano

Variante Moustapha
 Baba Moustapha – drammaturgo del Ciad
 Hamadou Moustapha – politico del Camerun

Variante Mustafa
 Abu Mustafa – giocatore di cricket pakistano 
 Abu Ali Mustafa – politico palestinese
 Domenico Mustafà – cantante, direttore di coro e compositore italiano
 Erkan Mustafa – attore inglese
 Haitham Mustafa – calciatore sudanese
 Herro Mustafa – diplomatico statunitense
 Isa Mustafa – politico kosovaro
 Isaiah Mustafa – attore statunitense
 Ismail Isa Mustafa – calciatore bulgaro
 Kara Mustafa – capo militare e Vizir ottomano del XVII secolo, condusse l'assedio di Vienna
 Mustafa Mustafa – politico greco
 Nawshirwan Mustafa – politico, storico – editore ed ex guerrigliero curdo
 Rohan Mustafa – giocatore di cricket degli Emirati Arabi
 Şehzade Mustafa – principe turco
 Shukri Mustafa – terrorista egiziano

Variante Mustapha
 Ibrahim Mustapha – alias di Joachim Daemling – capo della Gestapo di Düsseldorf
 Joseph Mustapha – politico della Sierra Leone
 Riga Mustapha – calciatore ghanese naturalizzato olandese
 Shettima Mustapha – accademico e politico nigeriano

Religione
 Mustafa – uno dei 201 nomi attribuiti a Maometto